Chuppia är ett släkte av svampar. Chuppia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chuppia